La FA Cup 1986-1987 è stata la centoseiesima edizione della competizione calcistica più antica del mondo. È stata vinta dal Coventry City, alla prima affermazione nella competizione, contro il Tottenham Hotspur.

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 The FA Cup - sito ufficiale

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
1986-1987